

Ведмеже — озеро на Кольському півострові, Мурманська область, басейн озера Колозеро
 Ведмеже — озеро на Кольському півострові, Мурманська область, басейн річки Ведмежа, лівої притоки Коли

Bearlake (Ведмеже озеро) — прісне озеро, що є кордоном Юти-Айдахо на заході США

Дивись також 
 Ведмеже